Claude Lowenstein, un rameur d'aviron français
 Richard Lowenstein, un réalisateur australien
 William Lowenstein, spécialiste en médecine interne et addictologue